Bihoro  (, -chō) steht für:

 Bihoro (Hokkaidō), japanische Stadt in der Unterpräfektur Okhotsk
 (4460) Bihoro, Asteroid des Hauptgürtels